Válber da Silva Costa, meia do Mogi Mirim, Corinthians e Palmeiras na década de 1990;
 Válber Roel de Oliveira, meio-campo do São Paulo na década de 1990;
 Válber Mendes Ferreira, meia-atacante do Atlético/PR (atual).

Desambiguação